Bad Manners (band), een ska-band uit Londen.
Bad Manners (film), een Amerikaanse film uit 1997.